Хуан Альберто (Хуанчо) Эрнангомес Гойер (; ) — испанский профессиональный баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда. В последний раз выступал за клуб НБА «Торонто Рэпторс». Чемпион мира 2019 года и чемпион Европы 2022 года в составе сборной Испании. Младший брат баскетболиста Вилли Эрнангомеса.

В финале Евробаскета-2022 в Берлине против сборной Франции набрал 27 очков, в том числе реализовал 6 трёхочковых за 6 минут во второй четверти, и был признан лучшим игроком матча.

В сезоне 2021/22 отметился довольно редким достижением, успев поиграть сразу за три клуба НБА: «Бостон» (18 матчей), «Сан-Антонио» (5) и «Юту» (17).

Мать — немка по происхождению  (Margarita Geuer, род. 1966, рост 185 см), одна из ведущих баскетболисток сборной Испании в 1985—1993 годах, чемпионка Европы 1993 года, участница Олимпийских игр 1992 года. Отец  (род. 1963, рост 203 см) также был профессиональным баскетболистом, выступал за испанские клубы в 1980-е и 1990-е годы. Младшая сестра Андреа (род. 2000) также занимается баскетболом.

Профессиональная карьера

Эстудиантес (2012—2016) 
В 2012 году Эрнангомес подписал свой первый профессиональный контракт с клубом «Эстудиантес», где выступал во второй команде до 2014 года, когда его перевели в основную команду. В сезоне 2015/16 Эрнангомес набирал в среднем 9,7 очка и 5,7 подбора в 34 матчах. В конце сезона он получил награду лучшего молодого игрока чемпионата Испании по баскетболу.

Денвер Наггетс (2016—2020) 
26 апреля 2016 года Эрнангомес был включен в список международных кандидатов на драфт НБА 2016 года. Он был выбран клубом «Денвер Наггетс» под общим 15-м номером. 9 августа 2016 года он подписал с «Наггетс» контракт новичка.

4 января 2017 года он был направлен в команду «Су-Фолс Скайфорс» из Джи-Лиги НБА. Через три дня он был отозван в «Наггетс» после того, как принял участие в одной игре за «Скайфорс». 13 февраля 2017 года он набрал максимальные за сезон 27 очков и 10 подборов в победе над «Голден Стэйт Уорриорз». В игре с «Уорриорз» он забросил шесть трехочковых, что помогло «Наггетс» повторить рекорд НБА, когда команда смогла забить как минимум 24 трехочковых, и этот результат стал первым случаем, когда команда забила 60 процентов своих трехочковых, сделав 40 бросков.

В начале сезона 2017/18 у Эрнангомеса был диагностирован мононуклеоз, и в результате он принял участие только в 25 матчах своего второго сезона в НБА.

Миннесота Тимбервулвз (2020—2021) 
5 февраля 2020 года Эрнангомес был обменян в «Миннесоту Тимбервулвз».

27 ноября 2020 года он подписал с «Тимбервулвз» трехлетний контракт.

Бостон Селтикс (2021—2022) 
25 августа 2021 года Эрнангомес и Джарретт Калвер были обменены в «Мемфис Гриззлис» на Патрика Беверли, а уже 15 сентября Эрнангомес был обменян в «Бостон Селтикс» на Криса Данна, Карсена Эдвардса и право на обмен пиками второго раунда драфта 2026 года.

Сан-Антонио Сперс (2022) 
19 января 2022 года Эрнангомес перешел в «Сан-Антонио Сперс» в результате обмена с участием трех команд, в результате которого Бол Бол и Пи Джей Дозир были отправлены в «Бостон Селтикс», а Брин Форбс - в «Денвер Наггетс».

Юта Джаз (2022) 
9 февраля 2022 года Эрнангомес был обменян в «Юту Джаз» в рамках трехсторонней сделки. 30 июня он был отчислен.

Торонто Рэпторс (2022—настоящее время) 
27 июля 2022 года подписал минимальный ветеранский контракт с «Торонто Рэпторс». 28 февраля 2023 года Эрнангомес был отчислен «Рэпторс».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в других лигах

Примечания 

Баскетболисты Испании
Игроки БК «Эстудиантес»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Су-Фолс Скайфорс»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Юта Джаз»
Игроки сборной Испании по баскетболу
Чемпионы мира по баскетболу
Чемпионы Европы по баскетболу